Качковский — фамилия. Известные носители:
 Качковский, Карл Григорьевич (1797—1867) — польский врач и этнограф, профессор Варшавского университета.
 Качковский, Михаил Алексеевич (1802—1872) — галицко-русский общественный деятель и меценат, публицист, юрист.
 Качковский, Петр Эразмович (1863/65-1909) — врач-хирург, доктор медицины.
 Качковский, Сергей Владиславович (род. 1968) — российский военный деятель, Полковник. Герой Российской Федерации.
 Качковский, Сигизмунд (1825—1896) — известный галицийско-польский прозаик, публицист и поэт, деятель национально-освободительного движения XIX века.